Zafira může být:

 Zafira (jméno)
 Opel Zafira